Władysław Jabłoński – prezydent Warszawy w latach 1922–1927
 Władysław Jabłoński – minister przemysłu lekkiego w czasach PRL, działacz PZPR